Alazar ist der Familienname folgender Personen:

 Kouflu Alazar (* 1931), äthiopischer Radrennfahrer
 Samuel Alazar (* 1993), eritreischer Fußballspieler